La Mercedes coupé SEC (S-Klasse-Einspritzmotor-Coupé, code: C126) est un coupé Grand Tourisme à moteur V8, produit de 1981 à 1991.

Elle utilise la plate-forme de la Mercedes Classe S W126 commercialisée dès 1980,mais avec un empattement réduit de .

4 modèles :
 De 1981 à 1986 : 380 SEC et 500 SEC
 De 1986 à 1991 : 420 SEC, 500 SEC et 560 SEC

Caractéristiques techniques
 Moteurs :
 Type : 8 cylindres en V, 16 soupapes 2 arbre à cames en tête
 Cylindrée en cm : 3.839, 4.196, 4.973  et 5.547
 Puissance ch DIN à tr/min : 205 à 5.250, 218 à 5 200, 231 à 4.750  et 300 à 5.000 et 279 catalysés
 Couple maxi en mkg à tr/min : 32,1 à 3.250, 33 à 3.600, 41,3 à 3.000  et 43 à 3.500

 Transmission : aux roues AR
 Boîte de vitesses automatique : 4 rapports

 Longueur : 

 Poids en kg : 1 585, 1 600, 1 610 et 1 750
 Rapport poids/puissance en kg/ch DIN : 7,7, 7,3, 6,9  et 5,8

 Performances :
 Vitesse maxi en km/h : 210, 218, 225  et 250
  DA en secondes : 29,8, 29,6, 28,3  et 26,9

Liens externes 

 Forum Mercedes W126 - Forum francophone consacré à la W126
 Mercedes-Benz S-Klasse Club e.V. - Club W126 officiel
  - Histoire et détails sur la W126
 Mercedes-Benz SEC club -  Archive des trucs & astuces de la SEC

Références

Notes

Bibliographie
 

Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
SEC W126

de:Mercedes-Benz Baureihe 126#C 126